Anders Lind kan avse:

 Anders Lind (politiker), 1828–1888
 Anders Lind (ljudtekniker), född 1946
 Anders Lind (tonsättare), född 1978

Se även 
 Anders Lindh, född 1944